Anthal kann bedeuten:

 Anthal, auch Antal, Antalak oder Andal, ungarisches Volumenmaß für Wein
 Anthal (Fridolfing), Weiler der Gemeinde Fridolfing im Landkreis Traunstein, Bayern